Трка на 400 метара са препонама на Светском првенству у атлетици 2011. у Тегуу одржана је 29 и 30. августа и 1. септембра на стадиону Тегу.

Освајачи медаља

Рекорди 
Листа рекорда пре почетка светског првенства 2011. године.

Квалификационе норме

Сатница

Резултати

Квалификације 
Пласман у полуфинала обезбедили су по 4 првопласирана атлетичара из сваке групе (КВ) и још 4 са најбољим резултатима (кв).

Полуфинале 
Пласман у финале обезбедили су по два најбоље пласирана такмичара из сваке групе (КВ) и још два са најбољим резултатима (кв).

Финале

Спољашње везе 
 Резултати трке на 400 м са препонама за мушкарце на СП 2011. на службеном сајту ИААФ-а

Светско првенство у атлетици на отвореном 2011.
Трка на 400 метара са препонама на Светском првенству у атлетици на отвореном